Money Madness, film de 1917 réalisé par Henry MacRae ;
 Money Madness, film de 1948 réalisé par Sam Newfield.
Homonymie